Mücke steht für:

 Zweiflügler aus der Unterordnung der Mücken bzw. die Stechmücke oder (österr.) Gelse
 Mücke (Hessen), Gemeinde im Vogelsbergkreis in Hessen, Deutschland
 Mücke Motorsport, deutsches Rennteam
 Mücke (Schiff), Panzerkanonenboot 
 ein ab 1950 gebautes Motorfahrrad des Hainsberger Metallwerks (HWM Mücke) 
 fliegende Mücke, die Wahrnehmung von Trübungen des Glaskörpers im Auge, siehe Mouches volantes
 Deckname eines deutschen Funkmessbeobachtungsgeräts im Zweiten Weltkrieg, siehe Tunis (Gerät)

Mücke ist der Familienname folgender Personen:
 André Mücke (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Carl Mücke (1815–1898), deutsch-australischer Bildungspolitiker, Autor und Zeitungsherausgeber
 Curt Mücke (auch Kurt Mücke; 1885–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Dietrich Mücke (1920–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst-Detlef Mücke (* 1944), deutscher Lehrer
 Eva Mücke (* 1937), deutsche Modedesignerin, Modegrafikerin und Hochschullehrerin
 Friedrich Mücke (* 1981), deutscher Schauspieler
 Friedrich August Mücke (1788–nach 1870), deutscher Pastor und Schriftsteller
 Gottfried Mücke (1932–2015), deutscher Manager und Konsul
 Gustav Werner Mücke (1907–2006), deutscher Archivar
 Harald Mücke (* 1968), deutscher Spieleverleger und Spieleautor
 Heinrich Mücke (1806–1891), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Mücke (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Hellmuth von Mücke (1881–1957), deutscher Marineoffizier, Politiker (DAP/NSDAP) und Autor
 Jan Mücke (* 1973), deutscher Politiker (FDP)
 Johann Heinrich Mücke (1735–1799), deutscher Pädagoge und Philologe
 Karl Mücke (1847–1923), deutscher Maler
 Louis Mücke (1879–1967), deutscher Kaufmann und Politiker (SPD)
 Manfred Mücke (* 1944), deutscher Radrennfahrer
 Michael Mücke (* 1962), Geiger, der 26 Jahre zum Trio Fontenay gehörte und inzwischen beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin spielt
 Michael Mücke (* 1953), deutscher Volleyballtrainer
 Panja Mücke (* 1970), deutsche Musikwissenschaftlerin

 Stefan Mücke (Footballspieler) (* 1969), deutscher American-Football-Spieler
 Stefan Mücke (* 1981), deutscher Rennfahrer
 Ulrich Mücke (* 1965), deutscher Historiker
 Willy Mücke (1888–1968), deutscher Admiralarzt
 Willibald Mücke (1904–1984), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Haus zur Mücke, Gebäude in Basel
 Mück
 Mücka
 Mückeln
 Mucke
 Muche
 Mügge
 Sie nannten ihn Mücke